Рокитнянская Богоматерь (), или Богоматерь Рокитнянская «Терпеливая Слушательница» () — почитаемая чудотворной икона Богородицы в селе  в Зелёнагурской — Гожувской епархии католической церкви в Польше. Образ находится в алтаре , который с XX века является санктуарием Пресвятой Девы Марии.

Иконография 
Образ был написан в начале XVI века неизвестным по имени мастером нидерландской живописной школы. Представляет собой погрудное изображение Девы Марии на липовой доске размером 40 см высотой и 27 см шириной покрытой сусальным золотом. Голова Богоматери окружена ореолом, выдолбленным в дереве. Отдельным элементом изображения является правое ухо Девы Марии, объясняющее название образа «Терпеливая Слушательница» и символизирующее внимание Богоматери к просьбам, обращающихся к ней людей. Вероятно, образ является фрагментом более крупного полотна.

История почитания 

Вначале образ находился в Куявии, где им владела семья Ставицких. После им владел канцлер великий коронный Вацлав Лещинский. Затем он был преподнесён в дар настоятелю аббатства цистерцианцев в , где вскоре прославился многочисленными чудесами. В 1669 году образ перенесли в Рокитно. 4 марта 1670 года познанский епископ  назначил специальную комиссию, целью которой было установление подлинности чудес.

В 1670—1671 годах образ находился в капелле Королевского замка в Варшаве. Король и великий князь Михаил Корибут Вишневецкий взял его с собой в Люблин, где заключил мирный договор. В благодарность он даровал образу изображения королевской короны и ордена белого орла с надписью «Дай, Господь, мир нашим дням».  По этой причине образ стал символом польского народа во время оккупации Речи Посполитой сопредельными государствами. В Рокитно его вернул аббат Ян Опалиньский 24 ноября 1671 года.

15 августа 1946 года образ был перенесён в Гожув-Велькопольски, во время посвящения Гожувской епархии Непорочному Сердцу Девы Марии. Торжественную процессию возглавил апостольский администратор .

По просьбе епископа  римский папа Павел VI провозгласил Рокитнянскую Богоматерь главной покровительницей Гожувской епархии, назначив ей торжество на 15 августа.

18 июня 1989 года примас Польши, кардинал Йозеф Глемп, в присутствии ста двадцати тысяч паломников, короновал образ Рокитнянской Богоматери папскими коронами. Ранее, 22 апреля того же года римский папа Иоанн Павел II освятил эти золотые короны. 2 июня 1997 года перед образом Рокитнянской Богоматери римский папа Иоанна Павла II служил мессу в Гожуве-Великопольски во время своего шестого апостольского визита в Польшу.

24 апреля 2017 по просьбе епископа Тадеуша Литыньского Конгрегация богослужения и дисциплины таинств  перенесла торжество Рокитнянской Богоматери на 18 июня.

Примечания

Ссылки 
 Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 

Иконы Богоматери по алфавиту
Иконы XVI века
Почитание Богоматери в Римско-католической церкви
Иконы Богоматери в Польше